Phenolvergiftung steht für

 eine Vergiftung durch Phenole, insbesondere
 Vergiftung durch Phenol (Hydroxybenzol)
 Vergiftung durch Kresole (Methylphenole)